

Patronyme 

 Claude Darbos (1936-2016), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Darbos (1939-2017), joueur français de rugby à XV.